Alphons ter Avest (1960), Nederlands kunstenaar
 Berthil ter Avest (1970), Nederlands voetballer
 Hidde ter Avest (1997), Nederlands voetballer
 Reinier ter Avest (1945), Nederlands politicus